Озолниеки:

 Озолниеки — крупное село в Латвии
 Озолниеки — железнодорожный остановочный пункт в одноимённом населённом пункте